Le terme de science religieuse peut faire référence à une des multiples sciences religieuses.
 La Science religieuse est une organisation religieuse faisant partie de la Nouvelle Pensée.